Зро́шувальна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Зрошувальна вулиця — вулиця в місті Дружківка Донецької області.
 Зрошувальна вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці